El término mosquerito cejigrís puede referirse a:

 Un nombre común de la especie de ave Zimmerius parvus;

 Un nombre común de la especie de ave  Ornithion semiflavum.